7010 Локк (7010 Locke) — астероїд головного поясу.
 Джо Локк, Джозеф Вільям Локк (англ. Joseph William Locke) — менський актор.
 ЛОКК-перетворення (англ. Local Operations and Classical Communication, LOCC) — клас перетворень у квантовій теорії інформації.